Tabasco (plant), een plant
Tabasco (saus), een saus op basis van de rode pepers van deze plant
Tabasco (staat), een staat in Mexico
Tabascoschildpad, een waterschildpad uit Centraal-Amerika